

Biografia 

Egli era figlio di Roberto I, conte di Hesbaye e Williswinda.

Matrimonio e figli 
Turimberto e sua moglie, dal nome sconosciuto, ebbero un figlio:

 Roberto II, conte di Hesbaye.

Turimberto fu succeduto nella carica di conte di Hesbaye da suo figlio Roberto.

Note

Bibliografia 
 

Morti nel 770
Nati nel 735